Зайфен (нем. Seiffen) — топоним.

 Зайфен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зайфен — коммуна в Германии, в земле Саксония.